Syringammina fragilissima — вид ксенофиофоров из семейства Syringamminidae, обитающий около скалы Роколл. Крупнейший из известных одноклеточных организмов, достигающий размера в 20 см в поперечнике. Также это первый из описанных видов ксенофиофор.

Как организм питается и размножается не установлено. Существует предположение, что Syringammina fragilissima питается бактериями.

Строение 
Формируют жесткую структуру, известную как тест.

Примечания

Ссылки 
 Статья с фотографией организма в New Scientist.

Фораминиферы